Landesregierung Walheim bezeichnet mehrere Regierungen des Burgenlandes:
 Landesregierung Walheim I
 Landesregierung Walheim II (1931 bis 1934)